Бологе — місто в Росії, у Тверській області
 Бологе-Московське — залізнична станція в Бологому
 Бологе-Полоцьке — залізнична станція в Бологому
 «Бологое» — пісня ВІА «Весёлые ребята»
 Бологе — озеро в Тверській області